Салбинский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Салбинский сельсовет — в Ермаковском районе Красноярского края.
 Салбинский сельсовет — в Краснотуранском районе Красноярского края.